Arturo Vergara es un escritor nacido en Chile, ha obtenido el grado de "Master Arts" en la ex Unión Soviética, se dedica desde años a tratar temas de la costa ecuatoriana, donde vive hace más de dos décadas.

Obra 
Entre sus libros se cuentan:
La luna en el agua. 1989. Guayaquil, Editorial Cronos.
Donde se abrazan la tierra y el mar
Comunicar para la vida
Iván Frankó, Clásico de la literatura ucraniana. Antología, 1978 Kiev.
Coloquio ante las cámaras. 1988, Guayaquil, Fundación P.V. Maldonado.
Reportaje en las montañas, donde crece una esperanza. 1991, Quito, Ministerio de Educación y Cultura. 
Para los que hacen cine y TV. 1993. Quito, Editorial Cronos
Nada es ajeno. 1996. Quito, Editorial Cronos.
Bastión Mi Casa. 2004. Guayaquil, Editado por el Programa Zumar. .
El Cerro Santa Ana, entre el río y el cielo. 2005. Guayaquil, Editado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

Escritores de Chile